Polgár István (1888–1954) szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár
 Polgár István (1919–1988) erdélyi magyar újságíró, esszéíró, kritikus
 Polgár István (1923–) költő, műfordító, újságíró
 Polgár István (1931–1990) vízépítő mérnök, sportvezető
 Polgár István (1944) sakkozó